Glitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Glitz (1843–1877), deutscher Theaterschauspieler
 Angelika Glitz (* 1966), deutsche Kinderbuchautorin
 Christian Theodor Glitz (1819–1889), deutscher Entomologe

Glitz ist der Name von:

 TNT Glitz, ein Bezahlfernsehsender der Turner Entertainment International